Stati Uniti d'America
Hersey – città della Contea di Aroostook, Maine
Hersey – villaggio della Contea di Osceola, Michigan